Хэндли Пейдж HP.137 «Джетстрим» () — лёгкий двухмоторный турбовинтовой пассажирский самолёт, разработанный и производившийся британской авиастроительной компанией «Хэндли Пейдж». После прекращения существования компании «Хэндли Пейдж» производился авиастроительной корпорацией «Бритиш аэроспейс» под обозначением Джетстрим 31 (). «Бритиш аэроспейс» так же производила версию с удлиненным фюзеляжем BAe Jetstream 41

История

Модификации 
Jetstream Mk1

Jetstream 200

Jetstream 3M — улучшенный вариант для ВВС США

C-10A — военное обозначение для ВВС США. В серию не пошёл.

Riley Jetstream — несколько переделанных ранних версий с другими двигателями.

Jetstream T.1 — версия для ВВС Великобритании

Jetstream T.2  — улучшенная версия T.1

Century III — версия, оборудованная двигателями Honeywell TPE331

Эксплуатация

Гражданские операторы 

  Аргентина

 Aero VIP

  Ливия

 Buraq Air

  Колумбия

 ADA
 SARPA
 Vertical de Aviación

  Дания

 Newair

  Германия

 Bavaria Fluggesellschaft

  США

 Air Illinois
 Air US
 Apollo Airways (Pacific Coast Airlines)
 Big Sky Airlines
 Dorado Wings
 Cal-State Air Lines
 JetAire Airlines
 Interstate Airlines
 Sierra Pacific Airlines
 South Central Air Transport
 Sun Airlines
 Texas Star Airways
 Western Air Stages
 Zia Airlines

Лётно-технические характеристики

Аварии и катастрофы 
За время эксплуатации было потеряно 5 самолётов. При этом погибли 26 человек (включая 2 на борту Cessna 206).

Примечания

Ссылки 
 Хэндли Пейдж Джетстрим на сайте «Уголок неба»

Jetstream
Самолёты British Aerospace
Самолёты Великобритании
Пассажирские самолёты